Esistono più comuni francesi con questo nome

Changy – Loira
Changy – Marna
Changy – Saona e Loira